

Geografia 
 Buonalbergo – comune italiano della provincia di Benevento in Campania
 San Martino Buon Albergo – comune italiano della provincia di Verona in Veneto

Persone 
 Alberada di Buonalbergo – prima moglie di Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e Calabria
 Gerardo di Buonalbergo – nobile normanno signore di Buonalbergo